Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-slovinský pár Naděžda Petrovová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně.

Petrovová byla přihlášena s americkou deblistkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, ale dvojice před prvním kolem z turnaje odstoupila pro poranění kyčle Američanky. Spoluhráčkou Srebotnikové byla stabilní česká partnerka Květa Peschkeová, s níž se v sezóně 2011 staly světovými jedničkami. pár ve čtvrtfinále vypadl se zimbabwsko-indickou dvojicí Cara Blacková a Sania Mirzaová.

Divokou kartu do soutěže obdržela bývalá světová jednička Martina Hingisová, která hraje po boku Němky Sabiny Lisické, jejíž je trenérkou. Pár se probojoval až do závěrečného duelu o titul, což pro Hingisovou znamenalo první finálovou účast od obnovení deblové kariéry v roce 2013. Na pěti předchozích turnajích vyhrála pouze tři vítězné zápasy. Po prohře v úvodním kole ženské čtyhřy US Open 2013, kde nastoupila s Danielou Hantuchovou, na okruhu poté nestartovala půl roku až do březnového Indian Wells Masters 2014. O deblový titul se utkala poprvé od sezóny 2007, kdy s Mariou Kirilenkovou zvítězily na Qatar Ladies Open. Na floridském Miami Masters již v minulosti dvakrát triumfovala ve dvouhře i čtyřhře.

Vítězkami se staly Hingisová s Lisickou, které ve finále přehrály ruskou druhou nasazenou dvojici Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová po rovnocenném zisku úvodních dvou sad 	4–6, 6–4, až v supertiebraku poměrem míčů [10–5]. Hingisová si na okruhu WTA Tour připsala 38. kariérní titul ze čtyřhry a pro Lisickou triumf znamenal třetí vyhraný turnaj z debla.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sony Open Tennis 2014